Суперкубок Испании по футболу 1994 года () — 9-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1993/94 — «Барселона» и победитель Кубка Испании 1993/94 — «Сарагоса». Первый матч состоялся 27 августа в Сарагосе на стадионе «Ромареда» и завершился победой гостей — 0:2. Ответная игра прошла 30 августа на «Камп Ноу» в Барселоне. В драматичном поединке Сарагоса одержала победу 5:4, но в итоге «Барселона» завоевала трофей победив по сумме двух встреч — 6:5.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1993/1994
 Кубок Испании по футболу 1993/1994

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1994 году
Испания
Август 1994 года
События 27 августа
Спортивные соревнования в Сарагосе
События 30 августа
Спортивные соревнования в Барселоне